Wojaczek – nazwisko
 Wojaczek – film biograficzny z 1999 o Rafale Wojaczku
 Rafał Wojaczek (1945–1971) – polski poeta, brat Andrzeja
 Andrzej Wojaczek (1947–2000) – polski aktor, brat Rafała
 Marek Wojaczek (ur. 1964) – polski sędzia żużlowy klasy międzynarodowej